Азіз (;  або ) — ім'я та прізвище арабського походження. Відомі носії:
 Кевін Азіз — французький актор
 Рамон Азіз — нігерійський футболіст
 Тарік Азіз — прем'єр-міністр Іраку
 Халед Азіз — саудівський футболіст
 Шаукат Азіз — прем'єр-міністр Пакистану

Див. також 
 Абдул-Азіз (значення)